Název Rudolec má více sídel:
 Rudolec, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Český Rudolec, obec v okrese Jindřichův Hradec
 Rudolec (Březová), část obce Březová v okrese Sokolov
 Rudolec (Nedrahovice), část obce Nedrahovice v okrese Příbram

Mimoto je to též
 Rudolec (zámek) – ve stejnojmenné obci na Žďársku

Externí odkazy